Уильям Лич: Лич, Уильям Элфорд (1790—1836) — английский зоолог и морской биолог.
  (1870—1949) — британский политик, член Палаты общин (1922—1924, 1929—1931, 1935—1945).
 Лич, Уильям (1881—1968) — ирландский живописец-неоимпрессионист, портретист, пейзажист.
  (1942—2015) — канадский военный деятель, начальник штаба сухопутных сил (1997—2000).
  (род. 1946) — американский гребец, участник Олимпийских игр (1976).